

Patronyme 

 Tomaso Albinoni (1671-1751), un violoniste et compositeur italien de musique baroque.

Toponyme 

 rue Albinoni, une voie du  de Paris.

Voir aussi 
 (7903) Albinoni, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Liste des œuvres de Tomaso Albinoni

Patronyme italien